«Генрих V» () — кинофильм. Экранизация пьесы Уильяма Шекспира «Генрих V». Премия «Оскар» и 2 премии «Феликс».

Сюжет 
Фильм начинается с рефрена: человек в современной одежде представляет тему постановки. Он идёт через пустую киностудию и заканчивает свой монолог, открыв дверь в основное действие. Рефрен повторяется несколько раз в течение фильма, его выступления помогают объяснить и продвигать действие.

Следующие акты составляют разделение оригинальной постановки, а не фильма.

Акт 1 
Начало XV века, Англия. Епископ Или и архиепископ Кентерберийский вступают в сговор с целью отвлечь молодого короля Генриха V от издания декрета, который может лишить церковь имущества. Они собираются уговорить короля совершить вторжение во Францию. Архиепископ Кентерберийский появляется в тронном зале и объявляет советникам короля, что Генрих является законным наследником французского престола на основании того, что Салический закон во Франции несправедливо ущемляет его права на трон и не должен приниматься во внимание. При поддержке Эксетера и Уэстморленда духовенству удаётся убедить короля объявить войну Франции, если его права на трон будут отвергаться.

Генрих вызывает в Маунтджой представителя дофина Людовика. Снисходительный ответ дофина выражается доставкой Генриху сундука с теннисными мячами. Эксетер, открывший сундук, ужасается, но Генрих принимает оскорбление спокойно. Он утверждается в своей решимости напасть на Францию, освобождает от должности посла и начинает планировать свою кампанию.

Акт 2

Акт 3

Акт 4

Акт 5 
Переговоры заканчиваются провозглашением Генриха королём Англии и Франции. Он заводит кратковременный роман с Екатериной, пока английская и французская делегации вели переговоры по договору Труа. Фильм заканчивается подробным рассказом о событиях, случившихся уже после окончания фильма, и кульминационной потерей французского трона Генрихом VI.

В ролях

Награды и номинации

Награды 
 1990 — Оскар — Лучшая работа дизайнера по костюмам — Филлис Дальтон
 1990 — BAFTA — Лучшая режиссёрская работа — Кеннет Брана

Номинации 
 1990 — Оскар — Лучшая мужская роль — Кеннет Брана
 1990 — Оскар — Лучшая режиссёрская работа — Кеннет Брана
 1990 — BAFTA — Лучшая мужская роль — Кеннет Брана
 1990 — BAFTA — Лучшая операторская работа — Кеннет МакМиллан
 1990 — BAFTA — Лучшая работа дизайнера по костюмам — Филлис Дальтон
 1990 — BAFTA — Лучшая работа художника-постановщика — Тим Харви
 1990 — BAFTA — Лучший звук — Кемпбелл Аскью, Дэвид Крозьер, Робин О’Донохью

Интересные факты

Примечания 

Фильмы-драмы Великобритании
Исторические фильмы о XV веке
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Экранизации пьесы «Генрих V»